Siah Rud kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 37,21, long 49,66), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 36,99, long 49,56), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 36,89, long 49,52), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Mazandaran), 
 Sīah Rūd, ort, Östazarbaijan, 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Teheran), 

Robotskapade Iranförgreningar